Cet article détaille les matchs du Groupe D de la phase préliminaire du Championnat du monde 2015 masculin de handball organisé au Qatar du 16 janvier au .

Les quatre premières équipes, à savoir l'Allemagne, le Danemark, la Pologne et l'Argentine, sont qualifiées pour les huitièmes de finale tandis que les deux dernières équipes, à savoir la Russie et l'Arabie Saoudite, disputent la Coupe du Président pour déterminer le classement des équipes de la  à la  place.

Classement final

Détail des matchs

Journée 1 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 2 
 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 3 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 4 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 5 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat du monde masculin de handball 2015
 Groupe A
 Groupe B
 Groupe C
 Phase à élimination directe

Championnat du monde masculin de handball 2015